Necropolis, film britannico-italien de Franco Brocani sorti en 1970 ;
 Nécropolis (City of the Dead), roman d'Herbert Lieberman paru en 1976 ;
 Necropolis, huitième album studio en date du groupe de Death metal polonais Vader sorti le  ;
 Necropolis, quatrième tome de la pentalogie littéraire fantastique Le Pouvoir des Cinq par Anthony Horowitz sorti en France en 2009.